Ел Бамори има више значења:

 Ел Бамори (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бамори (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бамори (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику